Enrico Gasparotto – ciclista su strada italiano
 Isaia Gasparotto – politico italiano
 Leopoldo Gasparotto – partigiano italiano
 Luigi Gasparotto – politico e avvocato italiano
 Marta Gasparotto – giocatrice di softball italiana